Tropie (gromada w powiecie nowosądeckim)
 Tropie (gromada w powiecie strzyżowskim) (powiat rzeszowski/strzyżowski)